Кокалари — албанская фамилия. Известные носители:
 Кокалари, Арба (род. 1986) — шведская политическая деятельница, первый депутат Европарламента албанского происхождения.
 Кокалари, Вильсон (1936—2014) — американский инженер албанского происхождения, участник космической программы «Аполлон».
 Кокалари, Мусина (1917—1983) — албанская писательница и политическая активистка, репрессирована режимом Энвера Ходжа.